Reigi ist:

 ein Ort in der estnischen Landgemeinde Hiiu im  Kreis Hiiu, siehe Reigi (Hiiumaa)
 Teil des Namens der Oper Der Pfarrer von Reigi von Eduard Tubin
 ein Begriff für die Gesamtheit der Verhaltensregeln in den japanischen Kampfkünsten